Niemcy:
 Gütersloh – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Gütersloh – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba powiatu Gütersloh

Osoby:
 Albert Paris Gütersloh – austriacki malarz

Inne:
 FC Gütersloh – klub piłkarski